Leonor Gonzaga, Duquesa de Urbino (1493-1570) — consorte de Francisco Maria I, Duque de Urbino 
Leonor Gonzaga (1598-1655) — Imperatriz do Sacro Império, consorte de Fernando II
Leonor de Gonzaga-Nevers (1630-1686) — Imperatriz do Sacro Império, consorte de Fernando III
Leonor Luísa Gonzaga (1681-1741) — do ramo dos Gonzaga-Guastalla, consorte de Francisco Maria de Médici

Desambiguações de história
Desambiguações de antropônimos